Special Forces bezeichnet:
 allgemein eine Spezialeinheit
 im Speziellen die United States Army Special Forces Command (Airborne), eine Spezialeinheit der US Army
 Special Forces (Film), ein französischer Kriegsfilm (2011)
 Special Forces (Album), ein Album der Band 38 Special
 ein Pseudonym des britischen Drum-and-Bass-Produzenten Rupert Parkes